Олег Лукичёв:
 Лукичёв, Олег Дмитриевич (род. 1946) — председатель Тульской областной Думы третьего созыва.
 Лукичёв, Олег Юрьевич (1969) — российский кинооператор.